Побєдоносцев Костянтин Петрович — державний діяч Російської імперії.
 Побєдоносцев Олександр Вікторович — український хокеїст.
 Побєдоносцев Юрій Олександрович — радянський вчений у галузі ракето-космічної техніки, один з розробників «Катюш».